Контрактная разработка электроники (разработка электроники на заказ) — услуга по проектированию электронного изделия, предоставляемая контрактным разработчиком заказчику. Разработчик создает прототип электронного устройства или его части и передает заказчику комплект конструкторской документации, с использованием которой возможно наладить серийное производство данного изделия без дальнейшего участия контрактного разработчика.

Предмет контрактной разработки
 законченный продукт (электронное устройство),
 функциональный прототип
 электронный модуль,
 программное обеспечение,
 корпус продукта.

Примечания

Ссылки

См. также 
Обратная разработка
Promwad
АДАКТА

Электроника